Менкен — фамилия.

Известные носители:

 Менкен, Ада Айзекс (1835—1868) — североамериканская писательница, поэтесса, балерина и актриса. 
 Менкен, Алан (род. 1949) — американский композитор, автор песен, музыкальный дирижёр, музыкальный руководитель и музыкальный продюсер.
 Менкен, Генри Луис (1880—1956) — американский журналист, эссеист, сатирик.

См. также 
 Менк